Карл Вайцзеккер:
 Вайцзеккер, Карл Генрих (1822—1899) — протестантский теолог
 Вайцзеккер, Карл Фридрих фон (1912—2007) — барон, немецкий физик, философ и политический деятель, сын Эрнста фон Вайцзеккера